Rumunjska:
 Bârsa (Arad, Rumunjska), naselje u županiji Arad
 Bârsa (pritoka Olta), pritoka rijeke Olt
 Bârsa (pritoka Someşa), pritoka rijeke Someş